Budiša oder Budisa ist der Familienname folgender Personen:

 Dražen Budiša (* 1948), kroatischer Politiker und Schriftsteller
 Igor Budiša (* 1977), kroatischer Fußballspieler
 Nediljko Budisa (* 1966), kroatischer Chemiker und Hochschullehrer